Unterallgäu bezeichnet:

 den 1973 in Landkreis Unterallgäu umbenannten Landkreis Mindelheim außerhalb des traditionellen Allgäu-Begriffs
 das als Untere Allgäu, auch Unterland, geografisch bezeichnete Gebiet zwischen Immenstadt im Allgäu und Dietmannsried im Landkreis Oberallgäu, siehe Allgäu#Moderne Landkreise seit 1972/1973: „Unterallgäu“
 das im Vertrag von Weingarten als Niedere Allgäu bezeichnete Gebiet um Wangen